Denumirea de Bogdanți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bogdanți, un sat în comuna Samuil, regiunea Razgrad;
 Bogdanți, un sat în comuna Glavinița, regiunea Silistra.